Giulio Valente Liciniano, usurpatore contro l'imperatore Decio (250)
 Flavio Galerio Valerio Liciniano Licinio, meglio noto come Licinio, imperatore romano (308-324)
Valerio Liciniano Licinio, figlio di Licinio